AGW peut faire référence à :
  ;
 Anthropogenic global warming (en français, Réchauffement climatique anthropique ou réchauffement climatique dû aux activités humaines ;
 arrêté du Gouvernement wallon, en droit belge.